Парфондваль ():
 Парфондваль (Орн) — коммуна во Франции, департамент Орн.
 Парфондваль (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.